Bharati steht für:

 Bharati (Musical), indisches Musical (2006)

Personen:
 Bharati Mukherjee (1940–2017), indisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Dharamvir Bharati (1926–1997), indischer Schriftsteller
 Subramaniya Bharati (1882–1921), indischer (tamilischer) Lyriker
 Veda Bharati (1933–2015), indischer Yogatrainer

Siehe auch:
 Barati
 Bharati-Brailleschrift